The Three Wise Men, film américain de Colin Campbell (1913)
 The Three Wise Men, film américain du même (1916)